Масалит — нило-сахарский язык, относящийся к мабанским языкам. Распространён в Судане (провинции Западный Дарфур и Южный Дарфур) и Чаде (регионы Ваддай и Сила). Общее число носителей — 410,9 тыс. чел., из них 350 тыс. в Судане и 60,9 тыс. в Чаде.

Письменность 
Письменность на основе латинского алфавита:

 Долгие гласные передаются удвоением букв для гласных. Долгота обозначается только в двух случаях — при обозначении множественного числа и для смыслоразличения (de [dɛ̄] (корова) — dee [dɛ́:] (коровы); kara [kà’rá] (девочка) — kaara [’kárà](кровать)).
 Долгие согласные передаются удвоением букв для согласных (kalla [kalːa] (добрый), lirra [lɪrːa] (тяжёлый).
 Тона на письме не передаются.
 Для языка характерен сингармонизм, так что в одном слове может встречаться или только первая группа гласных ([ʌ], [e], [o], [u], [i]), или только вторая ([a], [ɛ], [ɔ], [ʊ], [ɪ]). Гласные первой группы обозначаются с помощью диакритического знака циркумфлекса, причём он ставится только над первой гласной в слове(kirima [kɪrɪma] (сладкий) — kîrima [kirimʌ] (холод)).

Примечания 

Языки Судана
Языки Чада
Нило-сахарские языки